Miguel Oswaldo Loaiza Tardio (Santa Cruz de la Sierra, 13 de janeiro de 1983) é um futebolista boliviano que atua como meia. Atualmente, joga pelo Real Potosí da Bolívia.

Referências 

Futebolistas da Bolívia
Naturais de Santa Cruz de la Sierra